Pyrene puede referirse a:

Los montes Pirineos.
Distintos personajes mitológicos denominados Pirene.
La especie de lepidóptero Ixias pyrene.
El género de moluscos Pyrene (género) -Anexo:Moluscos de Houtman Abrolhos-